W se može odnositi na:
 W, 23. slovo engleske latinice
 W, simbol za jedinicu snage
 W (registracijska oznaka)
 W (nacionalni park)
 W (časopis)